Esta é a lista das sociedades científicas que compõem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

Ciências biológicas e da vida 
Academia Brasileira de Neurologia (ABN)
Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional (AB³C)
Associação Brasileira de Biologia Marinha (ABBM)
Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF)
Associação Brasileira de Ecologia e Conservação (ABECO)
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)
Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBIO)
Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO)
Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH)
Associação Brasileira de Limnologia (ABLimno)
Associação Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental (MutaGen-Brasil)
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO)
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
Associação Brasileira para Pesquisa em Visão e Oftamologia (BRAVO)
Clube Brasileiro de Purinas
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE)
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)
Conselho Brasileiro de Oftamologia (CBO)
Federação das Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE)
Sociedade Botânica do Brasil (SBB)
Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA)
Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares (SBBN)
Sociedade Brasileira de Biofísica (SBBF)
Sociedade Brasileira de Biologia Celular (SBBC)
Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBQ)
Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD)
Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL)
Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos (SBCTA)
Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM)
Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO)
Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia (EcotoxBR)
Sociedade Brasileira de Entomologia (SBE)
Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (SBEE)
Sociedade Brasileira de Farmacognosia (SBFgnosia)
Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental (SBFTE)
Sociedade Brasileira de Ficologia (SBFic)
Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal (SBFV)
Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis)
Sociedade Brasileira de Genética (SBG)
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)
Sociedade Brasileira de Ictiologia (SBI)
Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI)
Sociedade Brasileira de Inflamação (SBIn)
Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM)
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT)
Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas (SBMP)
Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM)
Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC)
Sociedade Brasileira de Ornitologia (SBO)
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP)
Sociedade Brasileira de Parasitologia (SBP)
Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO)
Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais (SBPM)
Sociedade Brasileira de Protozoologia (SBPz)
Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos (SBRG)
Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões (SBTE)
Sociedade Brasileira de Toxinologia (SBTx)
Sociedade Brasileira de Virologia (SBV)
Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ)
Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ)
Sociedade Entomológica do Brasil (SEB)

Ciências exatas 
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS)
Associação Brasileira de Cristalografia (ABCr)
Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE)
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES)
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO)
Associação Brasileira de Estatística (ABE)
Associação Brasileira de Física Médica (ABFM)
Associação Brasileira de Química (ABQ)
Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras)
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB)
Sociedade Brasileira de Catálise (SBCat)
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS)
Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM)
Sociedade Brasileira de Física (SBF)
Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGF)
Sociedade Brasileira de Geologia (SBGeo)
Sociedade Brasileira de Geoquímica (SBGq)
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC)
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM)
Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMet)
Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM)
Sociedade Brasileira de Microeletrônica (SBMicro)
Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica (SBPR)
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)

Ciências humanas 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA)
Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP)
Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC)
Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED)
Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM)
Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED)
Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)
Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias (ESOCITE.BR)
Associação Brasileira de Etnomusicologia (ABET)
Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC)
Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN)
Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic)
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC)
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação Especial (ABPEE)
Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas (ABRAPCORP)
Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor)
Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)
Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC)
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)
Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO)
Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI)
Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB)
Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB)
Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas (ANEPCP)
Associação Nacional de História (ANPUH)
Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Ciência da Informação (ANCIB)
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ)
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP)
Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação (ANPAE)
Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS)
Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE)
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguistica (ANPOLL)
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR)
Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF)
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS)
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI)
Federação Brasileira de Psicanálise (FEBRAPSI)
Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB)
Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP)
Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC)
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM)
Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica (SBFA)
Sociedade Brasileira de História da Ciência (SBHC)
Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE)
Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP)
Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS)
Sociedade Científica de Estudos da Arte (CESA)
Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB)
União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura (ULEPICC-Br)

Ciências tecnológicas 

Associação Brasileira de Eletrônica de Potência (SOBRAEP)
Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)
Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas (ABCM)
Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET)
Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC)
Sociedade Brasileira de Agrometeorologia (SBA)
Sociedade Brasileira de Automática (SBA)
Sociedade Brasileira de Computação (SBC)
Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo (SBMag)
Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB)
Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica (SBMO)
Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise (SBMM)
Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat)
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO)
Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBrT)
Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial (SBERA)

 
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)